PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) је онлајн “бетл ројал“ игра развијена и објављена од стране Блухол студија. Игра је објављена 23. марта 2017 на Стиму преко бета програма Ерли ацес, а коначна верзија игре за Windows је објављена 20. децембра 2017. Истог месеца изашла је и пробна верзија за Xbox преко Xbox Гејм Превју програма. Игра је локализована и објављена од стране Тенцента-а који је такође објавио и мобилну верзију игре 20. марта 2018. До Марта 2018. године верзија за Windows продала је преко тридесет милиона копија и задржала врхунац истовременог броја играча од преко три милиона што је највише икада на Стиму, док је верзија за Xbox продала више од пет милиона примерака.


Садржај игре 
PlayerUnknown's Battlegrounds је акциона игра у којој се до стотину играча боре међусобно да остану последњи живи. Играчи могу да изаберу да играју соло или са тимом до четири члана.

Сваки меч почиње тако што играчи са падобраном искачу из авиона на мапу која је површине око 8 пута 8 километара. Путања авиона се насумично бира за сваку рунду тако да играчи морају унапред да одреде најбољу позицију где ће искочити. Играчи почињу без икакве опреме осим одеће која не утиче на игру. Када слете, играчи могу да претражују зграде и друга места како би нашли оружје, возила, оклоп и другу опрему. Ове ставке су распоређене свуда по мапи на почетку меча, а обично у местима са високим ризиком може се наћи најбоља опрема. Убијени играчи могу да се претражују и може се узети њихова опрема. Играчи имају опцију да изаберу перспективу првог лица (ФПП) и трећег лица (ТПП) где сваки мод има своје предности и мане у различитим ситуацијама.

Сваких неколико минута зона игре се смањује на насумичну локацију, ако неки играч остане ван зоне полако почиње да му се одузима ХП и ако не уђе у зону на време биће елиминисан. Смањење зоне резултира већим ризиком да играч наиђе на другог играча. Током игре насумичне локације на мапи су означене црвеном бојом и бомбардоване што представља претњу за било кога ко се нађе у црвеној зони. У оба случаја играчи добију упозорење неколико минута пре ових догађаја како би могли да се склоне на безбедну локацију. Током игре насумично ће летети авион изнад делова мапе и избацити пакет са опремом који садржи ретке предмете који се не могу наћи током обичне игре. Свака рунда траје око 30 минута. Возила су од великог значаја у игри и омогућавају да играч много брже стигне до жељене локације. Возила која се могу наћи на мапи су: Баги, УАЗ (отворен кров), УАЗ (затворен кров), мотоцикл (са/без додатног седишта), Дачиа 1300, Мирадо, Комби, Пикап, ПГ-117(брод) и Акварејл (џет ски).

Након завршетка сваке рунде, играчи добијају валуту у игри која зависи од коначног ранга, броја убијених играча и штете нанете другим играчима. Валута се користи за куповину одеће и измене карактера.

Развој 
Игра је заснована на модовима које је развио Брендан Грин по узору на филм Бетл ројал из 2000. године. Брендан Грин, главни развијач игре, већ је имао искуства као модер игара. Он је написао Бетл ројал мод за игре Арма 2 и Арма 3 и такође помогао развој игре Х1З1. За пројекат удружио се са развојним студијом Блухол и преселио у Сеул како би радио на пројекту. Први развој игре почео је 2016. године. Затворена бета верзија изашла је 24. фебруара 2017 као рана верзија. Игра је развијена у програму Анриал Енџн 4. Убрзо након избацивања ране верзије игре, издавачи су објавили да ће предузети мере против недозвољеног модовања игре тако да је за три месеца бановано 25.000 играча.

Дизајн 
Бетлграундс преставља самосталну верзију онога што Грин верује да је коначна верзија бетл ројал концепта, удружујући елементе које је дизајнирао у претходним покушајима. Бржи развој је био могућ коришћењем Анриал Енџн 4 платформе, у поређењу са играма АРМА И Х1З1 које користе сопствене платформе. Грин је знао да спровођење величине мапе у Бетлграундсу представља изазов у раду са Анриал Енџн 4 платформом која није осмишљена за такве мапе. Игра је дизајнирана као комбинација реалистичне симулације Арма 3 и аркадне игре Х1З1.

На основу Гриновог искуства са жанром, острво са доста теренских карактеристика је изабрано за прву мапу, познато као Ерангел. Главни циљ мапе је да играчима понуди доста опција за стратегијски и уникатан начин игре. Неке зграде и структуре су дизајниране да представе стил архитектуре Совјетског Савеза из током 1950-их година. Главни циљ је био како оптимизовати расподелу и положај оружја по мапи, како би охрабрили играче да доносе стратегијске одлуке и како да се избегне кажњавање играча који не успеју да пронађу оружје на почетку рунде. Током развоја игре, додатне мапе су планиране, као на пример измишљено острво у Јадранском мору које је укључивало снежне Југословнеске територије. Грин је тврдио да је мислио да је мапа Ерангел неповезана упркос испуњеним циљевима игре и настојао је да створи више јединстевних идеја за будуће мапе.

Слободан пад из авиона на почетку игре био је нова карактеристика за жанр, да охрабри стратегију између остајања са групом других играча и самосталног тражења руте за боље шансе при тражењу опреме. Додавањем падобранског скока, Грин је размотрио да Бетлграундс има три различите подигре: скок где свако мора наћи прави тренутак за скок и место за слетање у односу на друге играче, игра претраживања где треба треба знати како и где скупити најбољу опрему, и борба са другим играчима. Играчи који добију меч су поздрављени фразом “винер винер чикен динер“, идиом који је Грин користио у претходним бетл ројал играма и задржао у Бетлграундсу, који је и сам имао порекло још од Велике депресије.

Функције које Грин очекује додавањем укључују прилагођене игре и подршку за модовање. Он је сматрао подршку за модинг као суштински део коначне верзије, као што је он почињао са модовима, да омогући другима да креирају своје варијанте његове игре како би пронашао следећег Непознатог Играча. Грин такође жели да споји игру са стриминг сервисима као што је Твич.тв који би омогућили репризе или друге функције које су подложне да третирају Бетлграундс као Еспорт. Грин је очекивао да ће се Бетлграундс развити у Еспорт, и то је био његов коначни циљ за његов развој, али желео је да пусти природу како ће се играти као Еспорт да нарасте природно са заједницом играча. Он такође планира да уведе Микротрансакције да омогући играчима да користе права средства за куповину кутија са опремом које обезбеђују насумично изабране козметичке ствари, као и скинове које могу да мењају са другим играчима. Док Грин препознаје проблем са коцкањем скинова, верује да је Валв ставио заштиту како би подржао скин економију која ће обезбедити будућу зараду без бриге за коцкањем. Међутим до Новембра 2017. године сиво тржиште са сајтовима за коцкање скиновима се појавило користећи Бетлграундс козметику као виртуелну валуту. Пратећи контроверзију уместо коришћења кутија са опремом за плаћање опреме за победу у другим играма у Новембру 2017. године, ПУБГ Корпорација је потврдила да ће наставити да додаје нове козметичке ствари у игру и да никада неће додавати ствари које утчиу на игру.

Да би се спречило варање у игри, игра користи БетлАј анти-чит софтвер, који је бановао више од 6000 играча дневно у Октобру 2017. године и преко 2,5 милиона укупно до почетка 2018. године а само у Јанурару милион. У Децембру 2017, БетлАј је назначио да 99% читова је направљено у Кини.

Мапе 
У игри постоје две мапе: Ерангел и Мирамар. Играч може изабрати мапу на којој ће играти.

Ерангел 
Ерангел је основна и прва мапа у игри и то је острво величине 8 пута 8 километара. Ерангел је измишљено острво у Црном мору близу Русије под војном окупацијом. Војска је спроводила хемијске/биолошке експерименте на популацији острва. После напада побуњеника на биолошки објекат острво је напуштено. Ерангел је првенствено окупиран од стране Совјетских сила од 1950-их година и коришћено је као простор за војно тестирање, што објшњава постојање војне базе, болнице и војних објеката на мапи.

Већи градови:
 Џорџопољ
 Новорепноје
 Починки
 Јаснаја Пољана

Мањи градови:
 Гатка
 Камешки
 Липовка
 Милта
 Приморск
 Рожок
 Северни
 Сталбер
 Жарки

Веће знаменитости:
 Сталбер
 Острво Сосновка
 Војна База Сосновка

Возила која се могу наћи на мапи су: Баги, УАЗ (отворен кров), УАЗ (затворен кров), мотоцикл (са/без додатног седишта), Дачиа 1300, ПГ-117, Акварејл.

На мапи се могу наћи следећа оружја:
 АКМ
 АУГ А3
 АВМ
 Самострел
 Гвоздена полуга
 ДП-28
 Сигнални пиштољ
 Гроза
 Карабинер 98 Курц
 М16А4
 М24
 М249
 М416
 Мачета
 Микро УЗИ
 Мини 14
 Мк14 ЕБР
 П18Ц
 П1911
 П92
 Тигањ
 Р1895
 С12К
 С1897
 С686
 СКАР-Л
 Срп
 СКС
 СЛР
 Томи Ган
 УМП9
 Вектор
 ВСС Винторез

Мирамар 
Мирамар је друга мапа у игри, исте величине као Ерангел. Мирамар је мапа са пустињским равницама и руралном средином са неколико централизованих градова. Мапа нуди јединствено окружење и густа урбана места. Могу се пронаћи забачена места и кањон са реком на југу мапе, као и села и градови са уништеним мостовима и објектима. Мапа је заштићена зидовима и планинама да би се играчи задржали на мапи.

Већи градови:
 Чумацера
 Ел Позо
 Ла Кобреира
 Лос Леонес
 Вале дел Мар
 Монте Нуево
 Сан Мартин

Мањи градови:
 Круз дел Вале
 Ел Азахар
 Импала
 Лос Хигос
 Пекадо
 Пуерто Параисо
 Тијера Бонка
 Торе Ахмуда

Веће знаменитости:
 Хасијенда дел Патрон
 Затвор

На мапи се могу наћи следећа возила: Баги, Мотоцикл (са/без додатног седишта), Пикап, Комби, Мирадо, ПГ-117, Акварејл.

Оружја која се могу наћи на мапи су:
 АКМ
 АУГ А3
 АВМ
 Самострел
 Гвоздена полуга
 Сигнални пиштољ
 Гроза
 Карабинер 98 Курц
 М16А4
 М24
 М249
 М416
 Мачета
 Микро УЗИ
 Мини 14
 Мк14 ЕБР
 П18Ц
 П1911
 П92
 Тигањ
 Р45
 С12К
 С1897
 С686
 СКАР-Л
 СКС
 СЛР
 Скраћени шотган
 Срп
 Томи Ган
 УМП9
 Вектор
 Винчестер Модел 1894

Рецензија 
Игра је добила генерално повољну рецензију према рецензијском агрегату Метакритика. Током своје ране фазе приступа и након тога, Бетлграундс је превазишао бројне рекорде играча. Блухол је објавио статистичке податке за прва четири месеца од објављивања игре који су показали да је одиграно више од десет милиона рунди Бетлграундса. Подаци од СтимСпај-а показали су да је Бетлграундс превазишао дугогодишње популарне наслове у истовременом броју играча на Стиму као на пример: Фолаут 4, ГТА 5, чак и надмашујући ДОТА 2, најигранију игру на платформи у Августу 2017. Наредног месеца игра је имала свој врхунац истовременог броја играча који је достигао више од 1,3 милиона, што је премашило рекорд ДОТА 2 од 1,29 милиона у Марту 2016. Игра је затим досегла истовремени број играча од два милиона у Октобру 2017, и три милиона до краја године. Игра се такође показала популарном у Јужнокорејским ПЦ банговима; компанија за анализу Гејмтрикс је објавила да је Бетлграундс превазишао Овервоч и постао друга најигранија игра у држави до Августа 2017, иза Лиге Легенди а надмашила је и Лигу Легенди до Октобра 2017. Популарност Бетлграундса код кинеских играча довела је до великог повећања корисника Стима из тог географског региона, а до Новембра 2017. више од половине корисника Стим-а је говорило на кинеском језику захваљујући доступности игре преко платформе.

Неколико новинара је коментарисало брз раст игре према великој бази играча за игру која је и даље била на раном приступу. Грин је имао поверење да ће игра моћи да стигне преко милион играча у року од месец дана, али неки од његових развојних тимова очекивали су само око 200.000 до 300.000 у првој години, и били су изненађени перформансама у првом месецу. Сам Грин је веровао да су снажном расту допринели нетрадиционални промотивни канали као што су Твич стримери и други креатори садржаја, који су тада радили на представљању нових елемената играња пре објављивања у јавности. ИГН-ова Рад је веровала да је популарност игре последица његове брзе природе у поређењу са сличним типовима игара које су биле доступне у то време, као што су Х1З1 и ДејЗ. Мислила је да је дизајн балансиран усамљеним периодима када се играч шуња или шпијунира оне који су у борби са другима, а приступ је лако доступан новим играчима са врло мало времена чекања да би се упустио у нови меч. Енди Мур за Гликел сматра да популарност Бетлграундс-а потиче од тога како је игрица подстакла играче да се ангажују због ситуације у којој се налазе, а не од сопственог расположења играча, упоређујући је са експериментом затвора у Станфорду и на тај начин ухватити интерес играча који обично избегавају ове врсте игара.

Мајкл Џонсон из Рок Пејпр Шотган-а је описао Бетлграундс као тактички стрељачки сендбокс, генератор приче и ужасну игру све у једном, пружајући највише у мултиплејер игрицама као разлог своје популарности. Роб Зекни за Вејпоинт-а показао је да је Бетлграундс понудио исту врсту забавног искуства за гледаоце који имају многе друге игре за преживљавање, али због недостатка упорности, играчи вероватније експериментишу са ресурсима, водећи до шаљивих или неочекиваних ситуација које су често одсутне у игри преживљавања и чине игру пријатнијом за гледање и игру, што доводи до њене популарности. Џеф Груб из Вентур Бит-а сматрао је Бетлграундс значајном променом на тржишту игара слично ономе како је Кол оф Дјути 4: Модерн Ворфер такође променио пејзаж стрелаца када је објављен 2007. године и веровао да је то учинио тиме што је био против Кол оф Дјути у погледу пејсинга и стратегије.

Бетлграундс се сматра дефиницијом игре бетл ројал жанра због своје популарности, иако су друге игре, укључујући и претходне модове Грина, већ биле на тржишту. Након велике продаје током раног приступа, друге игре су пратиле са бетл ројал механиком, постојеће игре су додале бетл ројал мод и нове игре су прављене. Приметно, Епик гејмс је ажурирао своју игру у развоју Фортнајт, која је укључивала могућност изградње утврђења. Епик је касније избацио овај мод као самосталну бесплатну игру у Септембру 2017. Блухол је изразио забринутост због овога. Док је Блухол признао да не могу да траже власништво над бетл ројал жанром, плашили су се да, пошто су радили са Епик-ом због техничке подршке Анриал Енџн-а, компанија можда има главну улогу у планираним карактеристикама које су желели да донесу на Бетлграундс, и могли су победити Блухол у избацивању тих карактеристика. Грин је изразио забринутост због великог броја игара које су копирале механике Бетлграундса, нарочито у Кини где се клонови игре Бетлграундс сматрају пилећом игром. Грин је рекао: "Желим да овај жанр игре порасте. Да би се то десило треба вам нов и интересантан обрт у модовима игре. Ако се само копира, жанр не расте и људима постаје досадно". Грин није прихватио власништво бетл ројал жанра, али је веровао да су клонови узимали одређене механике које је развио у Бетлграундсу и претходним модовима, као што су почетни падобрански сегмент или црвене зоне бомбардовања и желео би да види законодавство које ће програмерима омогућити заштиту од ових типова концепата, као и побољшати креативност јер програмери смишљају нове приступе за подстицање таквих иновација. Бетлграундсов експлозиван раст и популарност бетл ројал жанра сматрају се једним од главних прича у индустрији видео игрица током 2017.

Продаја 
Бетлграундс је направио 11 милиона долара у прва три дана ране верзије за Windows. До друге недеље априла 2017. године, игра је продала више од милион примерака, са максималним бројем играча од 89.000. СуперДата Рисрч проценио је да је продаја игре у Априлу премашила 34 милиона долара, што је чини топ 10 растућих игара са месечном зарадом премашивши приходе Овервача и Кантер Страјк-а:Глобална Офанзива. До маја 2017, игра је продала више од два милиона примерака, а укупни бруто приходи процењени су на 60 милиона долара. У року од три месеца од објаве раног приступа, продато је више од пет милиона копија, а Блухол је објавио да је премашио 100 милиона долара прихода од продаје.

До Септембра 2017. вредност компаније Блухол, праћена од стране фирме која прати приватне Корејске корпорације, порасла је пет пута од Јуна те године на вредност од 4,6 милијарди долара, првенствено због Бетлграундса. До Децембра 2017. Пубг Корпорација објавила је да има више од 30 милиона играча на Windows и Xbox верзијама. Истраживачка фирма СуперДата проценила је да је Бетлграундс донео више од 712 милиона долара профита у 2017. До Фебруара 2018, игра је продала тридесет милиона копија на Стиму. Следећег месеца, Гејб Њуел изјавио је да је игра трећа највеће-растућа игра икада на Стиму.

У року од три дана од објаве на Xbox Лајв Превју Програма средином Децембра 2017, Microsoft је објавио да је Бетлграундс продао више од милион примерака на платформи. Поред тога, Microsoft је најавио да ће Бетлграундс бити доступан као бесплатни додатак за оне који купују конзолу Xbox ван Екс до краја 2017. године. Месец дана након издавања, Xbox верзија је продала више од четири милиона примерака и била је четврта најпродаванија игра у Сједињеним Државама, према НПД Групи. До Марта 2018, игра је продала четрдесет милиона примерака на свим платформама.

Системски захтеви 
Минимум:                                           Препоручено:

Intel CPU: Core i3-4340 3.6 GHz        Intel CPU: Core i5-6400 2.7 GHz

AMD CPU: FX-6300                           AMD CPU: FX-8320

Nvidia GPU: GeForce GTX 660         Nvidia GPU: GeForce GTX 970

AMD GPU: Radeon HD 7850             AMD GPU: Radeon R9 390

VRAM: 2 GB                                       VRAM: 4 GB

RAM: 6 GB                                         RAM: 8 GB

OS: Win 7 64                                      OS: Win 10 64

DirectX: DX 11                                    DirectX: DX 11

HDD: 30 GB                                        HDD: 30 GB

Референце

Спољашње везе 
 
 ПУБГ-Гејмпедија

Видео-игре 2017.
Рачунарске игре
Пуцачине из првог лица
Пуцачине из трећег лица
Видео-игре